

Titres d'œuvres contenant le mot « dernier »

Films 
 Le Dernier Tango à Paris est un film franco-italien de Bernardo Bertolucci sorti en 1972
 Le Dernier Samouraï est un film américain réalisé par Edward Zwick, sorti en 2003
 Le Dernier Empereur est un film italo-britannique réalisé par Bernardo Bertolucci en 1987
 Le Dernier Combat est un film français d'anticipation de Luc Besson (1982)
 Le Dernier des Mohicans est un film américain réalisé par Michael Mann, sorti en 1992, d'après le livre de James Fenimore Cooper.

Romans 
 Le Dernier Jour d'un condamné est un roman de Victor Hugo écrit en 1829

Autres 

 Le Jugement dernier est un événement qui, selon la Bible et le Coran, verra la résurrection des morts et leur jugement par Dieu
 Dernier théorème de Fermat

Voir aussi 
 Lanterne rouge